Роккасекка () — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио, в провинции Фрозиноне. Город в котором родился Фома Аквинский. 

Население составляет 7 355 человек (2016 г.). Занимает площадь 43 км². Почтовый индекс — 3038. Телефонный код — 0776.

История 
История Рокасекки тесно связана с её стратегическим расположением.

Известно, что Фома Аквинский родился в Рокасекке в 1225 году, в замке своего отца Ландульфа, графа Аквинского. Замок был важным оборонительным сооружением, построенным Мансо, аббатом Монте Кассино 994 году как часть внешней линии обороны аббатства, от которого он находится в километре.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.roccasecca.fr.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики